Die WDF-Saison 2023 beschreibt die Gesamtheit aller vom Darts-Weltverband World Darts Federation sanktionierten Turniere im Kalenderjahr 2023. Ab diesem Jahr werden alle bei den Turnieren erzielten Leistungen für die kommenden zwei Jahre in die WDF-Ranglisten mit eingerechnet.

Verlauf 
Per Mitteilung am 23. Dezember 2022 verkündete die WDF, dass die WDF World Darts Championship ab sofort im Dezember ausgetragen werden soll. Damit einhergehend werden die WDF-Ranglisten ab sofort in sogenannte Zwei-Jahres-Ranglisten umgewandelt. Alle Ranglistenpunkte, welche ab dem 16. Januar 2023 erzielt wurden, werden demnach für 104 Wochen in den Ranglisten gezählt werden.

Punkte 
Je nach Turnierklasse werden folgende Punkte an die Spieler und Spielerinnen vergeben:

Herren

Damen

Jungen

Mädchen

Weblinks 
 Kalender der World Darts Federation für 2022

Einzelnachweise 

World Darts Federation